Supermax (band), een Oostenrijkse popgroep
 Supermax (televisiezender), een voormalige Tsjechische televisiezender
 Supermaxgevangenis, een extreem beveiligde soort gevangenis

Zie ook 
 Super Max!, een single van de Pitstop Boys uit 2016